Большая Куча:

 Большая Куча — река в России, протекает в Республике Коми.
 Большая Куча — река в России, протекает в Нижегородской области.